Harris puede referirse a:

Lugares 
Reino Unido
 Harris, parte sur de una isla de las Hébridas Exteriores, pertenecientes a Escocia.
 Harris Garden, jardín botánico en el campus de la Universidad de Reading.
 Harris Manchester College, uno de los colleges que constituyen la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

Estados Unidos

 Harris (Iowa), ciudad en el condado de Osceola, Iowa.
 Harris (Kansas), lugar designado por el censo en el condado de Anderson, estado de Kansas.
 Harris (Minnesota), ciudad en el condado de Chisago, Minnesota.
 Harris (Misuri), pueblo en el condado de Sullivan, Misuri.
 Harris (Nueva York), área no incorporada en el condado de Sullivan, estado de Nueva York.
 Harris (Wisconsin), pueblo en el condado de Marquette, Wisconsin.
 Harris Hill, lugar designado por el censo en el condado de Erie, estado de Nueva York.
 Young Harris, ciudad en el condado de Towns, estado de Georgia.
 Condado de Harris (Georgia).
 Condado de Harris (Texas).
 Municipio de Harris (Arkansas).
 Municipio de Harris (condado de Franklin, Carolina del Norte).
 Municipio de Harris (condado de Stanly, Carolina del Norte).
 Municipio de Harris (condado de Fulton, Illinois).
 Municipio de Harris (condado de St. Joseph, Indiana).
 Municipio de Harris (condado de Menominee, Míchigan).
 Municipio de Harris (condado de Itasca, Minnesota).
 Municipio de Harris (condado de Ripley, Misuri).
 Municipio de Harris (condado de Ottawa, Ohio).
 Municipio de Harris (condado de Centre, Pensilvania).

Documentos 

 Papiro Harris I, texto egipcio de temas religiosos e históricos.
 Papiro Harris 500, documento del Antiguo Egipto.

Personas 

 Harris Whitbeck, Jr., periodista guatemalteco.
 Ann Harris, escritora y cuentista de Surinam.
 Anthony Harris, jugador profesional de fútbol americano.
 Arlene Harris, actriz radiofónica, cinematográfica y televisiva estadounidense.
 Art Harris, estadounidense.
 Arthur Harris, Mariscal de la Royal Air Force.
 Atiba Harris, futbolista.
 Barbara Harris (actriz), actriz estadounidense.
 Barbara Clementine Harris, obispa estadounidense.
 Barry Harris, músico y compositor estadounidense.
 Bernie Harris, exjugador de baloncesto estadounidense.
 Betty Harris, cantante de soul estadounidense.
 Bill Harris, estadounidense.
 Bob Harris, exjugador de baloncesto estadounidense.
 Calvin Harris, músico y productor escocés.
 Cassandra Harris, australiana.
 Charlaine Harris, escritora estadounidense de superventas.
 Chris Harris (autor), autor.
 Chris Harris (baloncestista), baloncestista estadounidense.
 Chris Harris (fútbol americano), jugador de fútbol americano.
 Clement Harris, pianista y compositor inglés.
 Corey Harris, antropólogo y músico de blues estadounidense.
 Craig Harris, trombonista y compositor de free jazz y jazz contemporáneo estadounidense.
 Crystal Harris, modelo, cantante y personalidad de televisión estadounidense.
 Cynthia Harris, actriz estadounidense de cine y televisión.
 Danielle Harris, actriz de cine y televisión estadounidense.
 Danneel Harris, actriz estadounidense.
 Danny Harris, atleta estadounidense.
 Del Harris, entrenador de baloncesto estadounidense.
 Devin Harris, jugador de baloncesto estadounidense.
 Ed Harris, actor, productor y director estadounidense.
 Eddie Harris, saxofonista tenor estadounidense de jazz.
 Edwin Harris Colbert, paleontólogo estadounidense.
 Elias Harris, jugador de baloncesto alemán.
 Emmylou Harris, cantautora de country estadounidense.
 Enriqueta Harris, escritora e historiadora del arte inglesa.
 Eric Harris, estudiante estadounidense, uno de los asesinos de la masacre de Columbine.
 Estelle Harris, actriz estadounidense.
 Franco Harris, jugador de baloncesto profesional con doble nacionalidad, nació en Estados Unidos, y su madre es mexicana.
 Frank Harris, autor , editor y periodista francés.
 Gene Harris, pianista de jazz estadounidense.
 George Harris, actor británico.
 George Prideaux Robert Harris, supervisor general en los primeros días de la Tierra de Van Diemen (hoy Tasmania , Australia).
 Giordan Harris, nadador del Kwajalein Swim Team.
 Harley Harris Bartlett, bioquímico y botánico estadounidense.
 Hugh Harris, guitarrista principal de la banda de indie rock, The Kooks.
 Ivan Harris, baloncestista profesional estadounidense.
 James Andrew Harris, químico nuclear estadounidense, codescubridor de dos elementos químicos.
 James Harris (gramático), gramático inglés.
 James B. Harris, guionista de cine, productor y director estadounidense.
 James L. Harris, cornetista estadounidense.
 Jamie Harris (actor), actor inglés.
 Jared Harris, actor británico.
 Joel Chandler Harris, periodista y folklorista estadounidense.
 John Harris, escritor de origen inglés conocido por haber sido el redactor del Lexicon technicum.
 Jonathan Harris, estadounidense.
 Joshua Harris, pastor y escritor estadounidense.
 Judith Rich Harris, psicóloga estadounidense.
 Julie Harris, actriz estadounidense.
 Kamala Harris, política estadounidense.
 Ken Harris, animador estadounidense.
 Lauren Harris, cantante británica.
 Lawren Harris, canadiense.
 Lucious Harris, jugador de baloncesto estadounidense.
 Lusia Harris, exjugadora de baloncesto estadounidense.
 Lynn Eve Harris, actriz de doblaje estadounidense.
 Manny Harris, jugador de baloncesto estadounidense.
 Martin Harris, religioso estadounidense.
 Marvin Harris, antropólogo estadounidense.
 Mary Harris, prominente agitadora sindical y comunal.
 Mike Harris, jugador de baloncesto estadounidense.
 Mike D. Harris, vigésimo segundo primer ministro de Ontario.
 Mildred Harris, actriz estadounidense de cine mudo.
 Moses Harris, entomólogo inglés.
 Naomie Harris, actriz británica de cine y televisión.
 Neil Patrick Harris, actor, cantante y director estadounidense.
 Paul Harris, abogado estadounidense.
 Peter Harris, supuesto escritor estadounidense. En realidad es un alias.
 Phil Harris, cantante, compositor, músico de jazz, actor y humorista estadounidense.
 Rachael Harris, actriz y comediante estadounidense.
 René Harris, Presidente de Nauru en 2003 y 2004.
 Ricardo Harris, jugador de fútbol profesional costarricense.
 Richard Harris, actor, cantante y guionista irlandés.
 Robert Harris, escritor británico de novelas.
 Ron Harris, exfutbolista inglés.
 Rosemary Harris, actriz inglesa.
 Roy Harris, estadounidense.
 Sam Harris, filósofo y escritor estadounidense.
 Sean Harris, actor británico.
 Steve Harris, músico inglés.
 Steve Harris (actor), actor estadounidense.
 Steve Harris (baloncestista), exjugador de baloncesto estadounidense.
 Terrel Harris, jugador de baloncesto estadounidense.
 Thomas Harris, escritor y guionista estadounidense.
 Thomas Maxwell Harris, botánico , briólogo , algólogo , paleobotánico británico.
 Tobias Harris, jugador de baloncesto estadounidense.
 Tomás Harris, poeta chileno.
 Walter Harris, futbolista y entrenador de fútbol inglés.
 Whitney Harris, fiscal estadounidense.
 William Harris, botánico y recolector de plantas estadounidense.
 Wood Harris, actor estadounidense.
 Zellig Harris, lingüista estadounidense.

Personajes ficticios 
 André Harris, personaje Co-protagonista de serie de Nickelodeon.
 Mo Harris, personaje de serie de televisión.
 Nico Harris, personaje ficticio de la serie Sonny With a Chance.
 Roman Harris, personaje ficticio de la serie de televisión australiana Home and Away.
 Sadie Harris, personaje de ficción, de la serie de televisión ABC Grey's Anatomy.
 Xander Harris, personaje ficticio de la serie de televisión Buffy, la cazavampiros, interpretado por Nicholas Brendon.

Otros usos 
 D. R. Harris & Co., farmacia y perfumería londinense.
 Sistema Harris Health, sistema de salud del Condado de Harris, Texas.
 Tratado Harris, acuerdo entre los Estados Unidos y Japón.